El Torneig de Bucarest 2012, oficialment conegut com a BRD Năstase Ţiriac Trophy 2012, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre terra batuda que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 20a edició del torneig es va celebrar entre el 21 i el 29 d'abril del 2012 al Arenele BNR de Bucarest (Romania).

El tennista francès Gilles Simon va guanyar el seu tercer títol a Bucarest després dels aconseguits els 2007 i 2008.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 

 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2012
ATP World Tour 2012